Примера А Уругвая по футболу 1961 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 18 туров. Все клубы из Монтевидео. Чемпион квалифицировался в Кубок Либертадорес 1962.

Таблица

Матчи за право остаться в лиге 
 Феникс — Уондерерс 4-0 и 3-2

«Уондерерс» выбыл.

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1961
Футбол в Южной Америке в 1961 году
Спорт в Уругвае в 1961 году